Lipsitz ist der Familienname folgender Personen:

 Blair Brown Lipsitz (* 1988), US-amerikanische Volleyballspielerin und -trainerin, siehe Blair Brown (Volleyballspielerin) 
 George Lipsitz (* 1947), US-amerikanischer Soziologe und Kulturanthropologe 
 Jane Lipsitz (* 1965), US-amerikanische Filmproduzentin und Regisseurin 

Lipsitz steht für:
 Lipsitz, Ortsteil von Bergen auf Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Bergen auf Rügen #Geschichte der Ortsteile